Compenius est un patronyme porté notamment par :
 Adolph Compenius (~1585–1650), facteur d'orgues et organiste ;
 Christoph Compenius (~1625–?), chantre de cour à Weimar ;
 Esaias Compenius l'ancien (vers 1560–1617), facteur d'orgues ;
 Esaias Compenius le jeune (1600–1634), facteur d'orgues ;
 Heinrich Compenius l'ancien (1525–1611), facteur d'orgues, organiste et compositeur ;
 Heinrich Compenius le jeune (1565–1631), facteur d'orgues ;
 Johann Heinrich Compenius (~1597–1642), facteur d'orgues ;
 Ludwig Compenius (~1603–1671), facteur d'orgues et de clavecin ;
 Peter Lorenz Compenius (1628–1653), facteur d'orgues ;
 Timotheus Compenius (mort vers 1607), facteur d'orgues.